SFRO är förkortning för två organisationer:

 Svenska flottans reservofficersförbund (SFRO)
 Sveriges fordonsbyggares riksorganisation (SFRO)